Ароно́вич — еврейская фамилия и отчество.

Известные носители:

 Аронович, Елизавета Николаевна (1899—?) — советский живописец.
 Аронович, Евгения Цемаховна (1932—1993) — переводчик.
 Аронович, Рикардо (род. 1930) — кинооператор.
 Аронович, Татьяна Адольфовна (1902, Харьков) - советский живописец и график.
 Аронович, Феликс Леонидович (род. 1988) — израильский гимнаст.

См. также 
 Аранович
 Ааронович